Хо́рхе Факу́ндо Ара́на Тагле (; 31 марта 1972, Буэнос-Айрес) — аргентинский актёр.

Биография 
Родился 31 марта 1972, в Буэнос-Айресе. Отец — Хорхе Арана Тагле — известный адвокат; мать — Матильде фон Бернард — бывшая спортсменка (играла в хоккей); сестры — Патси Арана Тагле (старшая), Паула Арана Тагле и Агустина Арана Тагле (младшие); дедушка и бабушка по материнской линии — Уго Карлос Теодоро фон Бернард и Мария Эстер Бианки.

В возрасте 15 лет друг привёл Факундо Арана в театральную студию. Однако вскоре пришлось прервать занятия: в 1989 г. в возрасте 17 лет у него обнаружили болезнь Ходжкина — рак лимфатических узлов. Последовало долгое лечение и медицинское наблюдение. Лишь в 1994 г. было объявлено о его полном выздоровлении. Одним из увлечений Факундо Арана является игра на саксофоне. Некоторое время, параллельно с поисками работы актёром, он играл на саксофоне на одной из станций метро. Там его заметил продюсер Лито Эспиноса, который позже помог получить роль в первом телесериале. Арана начал исполнять небольшие роли в аргентинских телесериалах в 1992 г. (роль уличного певца Рамиро).

С 1996 по 2006 год Факундо связывали романтические отношения с актрисой Изабель Маседо.  В 2007 он познакомился со своей нынешней женой - известной телеведущей и моделью Марией Сусини. Пара воспитывает троих детей: дочку Индию и двойняшек Яко и Моро.

Творческая биография 

В 1995 г. Факундо получил небольшую роль Леонардо в сериале «Чёрная жемчужина» вместе с Андреа дель Бока и Габриэлем Коррадо.

В 1997 г. Факундо принял решение участвовать в третьем и четвёртом сезонах сериала «Девчушки». В этом сериале Факундо Арана сыграл две роли: Алехо и Мануэля. Эта роль принесла Аране признание.

Настоящий международный успех пришёл к Факундо в 1999 г. после исполнения главной роли (Иво) в сериале «Дикий ангел».После этого Факундо Арана стал известен в таких странах, как Россия, Израиль, Польша, Чехия и др.

Затем он снялся в комедийном сериале «Добрые соседи» и в сериале «Яго — тёмная страсть». Роль Яго Вальдеса/Фабио Сиренио являлась главной, вокруг которой вращалась вся фабула. Этот сериал имел наивысший рейтинг и получил премию «Мартин Фьерро». Затем Факундо Арана прекратил сотрудничество с компанией TeLeFe и начал сниматься в сериалах компании «Поль-ка».

В 2002 г. он исполнил роль полицейского Томаса Ледесмы в сериале «099, Центральная». И вновь Арана был номинирован на звание лучшего актёра.

В декабре 2002 г. Арана решил взять перерыв и в течение следующего года не сниматься в сериалах. Он впервые за 10 лет взял отпуск и отправился в путешествие по Аргентине. 

После возвращения в Буэнос-Айрес он застал войну телесетей «Телефе» и «Поль-ка». После раздумий Факундо остановил свой выбор на сериале «Поль-ка» под названием «Падре Корахе».

2004 г. Факундо исполнил главную роль современного Робин Гуда, благородного разбойника Корахе и падре Хуана и за неё получил премию «Мартин Фьерро», а сериал получил «Золотого Мартина Фьерро».

После этого успеха Факундо Арана сыграл роль Росса Гардинера в театральной постановке «Посещая мистера Грина» вместе с известным театральным актёром Пепе Сориано.

В 2006 г. Факундо Арана вновь вернулся на телевидение и снялся в роли Мартина Кесады в сериале «Ты — моя жизнь» .

В 2008 вернулся на ТВ с успешным сериалом "Украденные жизни", после были "Когда ты мне улыбаешься", "Лицемеры" , "Ночь и день рядом с тобой", "Маленькая Виктория" . Последняя работа была номинирована на международную премию Эмми. Впервые в карьере Арана.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Театральные работы

Партнёры по съёмкам

Награды и премии 
 Мартин Фиерро () — лучшая молодёжная теленовелла за «Chiquititas» — 1999
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «Muñeca Brava» — 1999
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «Muñeca Brava» — 2000
 VIVA 2000 — лучшая Теленовелла за «Muñeca Brava» — 2000
 VIVA 2000 — лучший Актёр за «Muñeca Brava» — 2000
 Мартин Фиерро () — лучшая телекомедия за «Buenos Vecinos» — 2001
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «Yago, pasión morena» — 2002
 Мартин Фиерро () — лучший актёр за «Yago, pasión morena» — 2002
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «099 Central» — 2003
 Мартин Фиерро () — лучший актёр за «099 Central» — 2003
 Кларин () — лучшая Теленовелла за «Padre Coraje» — 2004
 Премия Фестиваля Латиноамериканской Теленовеллы (FyMTI) — лучший актёр за «Padre Coraje» — 2005
 Золотой Мартин Фиерро () за «Padre Coraje» — 2005
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «Padre Coraje» — 2005
 Мартин Фиерро () — лучший актёр за «Padre Coraje» — 2005
 A.C.E. — Открытие Года за «Visitando al Sr. Green» — 2005
 Премия Florencio Sánchez  — Открытие Года за «Visitando al Sr. Green» — 2006
 Мартин Фиерро () — лучшая теленовелла за «Vidas Robadas» — 2009

Ссылки 
 

Арана, Факундо
Родившиеся в 1972 году